Aroa est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Aroa est un prénom féminin basque.

Aroa peut être aussi un patronyme.

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Aroa († ), avec Cyprille et Lucie, martyres à Cyrène en Libye durant la persécution de Dioclétien ; fêtées le 4 juillet en Orient et le 5 juillet en Occident.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Aroa González est une joueuse espagnole de rugby à XV, née le .
 Aroa Gimeno (VF : Céline Ronté), actrice espagnole jouant le rôle de Sonia Delgado Jarana dans la série télévisée espagnole SMS, des rêves plein la tête (SMS, sin miedo a soñar en VO).

Toponymes 
 Sierra de Aroa dans l'État de Yaracuy au Venezuela, entre  et  d'altitude ; seul endroit où on ait trouvé à ce jour le Dendropsophus yaracuyanus, une espèce d'amphibien de la famille des Hylidés.
 Aroa, l'un des trois tapere, avec Kavera et Rutaki, de la circonscription électorale de Murienua, dans le district d'Arorangi, sur l'île de Rarotonga (îles Cook).
 Aroa, l'un des deux fleuves avec le Yaracuy, qui se jettent dans le golfe Triste, sur la côte caraïbe du Venezuela. 
 Aroa, siège de la municipalité de Bolívar dans l'État de Yaracuy au Venezuela, où s'est produit l'alternative du matador vénézuélien Manuel Piña « El Fúnebre », le .
 Aroa, ville et aérodrome de Papouasie-Nouvelle-Guinée dont le code AITA est « AOA ».
 Aroa, ancienne graphie du hameau d'Aroue dans la commune française de Aroue-Ithorots-Olhaïby.

Divers 
 Delias aroa (Ribbe, 1901), espèce de papillons de la famille des Pieridae.
 Aroa, mot maori qui se retrouve dans l'hymne national des Îles Cook, Te Atua Mou E (Dieu est la vérité).
 Aroa, galerie d'exposition à Neuilly-sur-Seine (département des Hauts-de-Seine).

Références 

Prénom basque féminin
Prénom féminin